Gazeta Ludowa (1892–1902) – tygodnik ełcki
 Gazeta Ludowa (1902–1904) – tygodnik poznański
 Gazeta Ludowa (PSL)
 Gazeta Ludowa (PSL „Piast”)
 Gazeta Ludowa (Lwów)